RACMP steht für:

 Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nationale Akademie, Spanien
 Royal Australian Corps of Military Police, militärische Einheit, Australien

RACMP